Essaouira (stad), stad in Marokko
 Mogador (eiland), een eiland in/bij de stad
 Essaouira (provincie), provincie in Marokko